Barker ist ein
 häufiger Familienname, siehe Barker (Familienname)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Barker (Florida), im Hillsborough County
 Barker (Georgia), im Pike County
 Barker (Broadwater County, Montana)
 Barker (Judith Basin County, Montana)
 Barker (Lake County, Montana) – nicht mehr existent
 Barker (New York), im Niagara County
 Barker (Texas), im Harris County
 Barker (Utah), im Davis County
 Barker (Washington), im Okanogan County
 Barker (West Virginia), im Wetzel County
 Barker Branch (Ort), im Powell County, Kentucky
 Barker Creek (Ort), im Kalkaska County, Michigan
 Barker Crossroads, im Brunswick County, Virginia
 Barker Heights, im Henderson County, North Carolina
 Barker Land, im Clarke County, Virginia
 Barker Mill, im Washington County, Virginia
 Barker Spring, im Upson County, Georgia
 Barker Store, im Holmes County, Florida
 Barker Ten Mile, im Robeson County, North Carolina

in Argentinien:
 Barker (Buenos Aires)

in Uruguay:
 Barker (Uruguay)

Sonstiges:
 Barker & Company (Coachbuilders) Ltd., ehemaliger britischer Hersteller von Kutschen und Automobilkarosserien (1710–1938)
 The Barker, US-amerikanisches Filmmelodrama von George Fitzmaurice (1928)
 Task Force Barker, US-Spezialkommando im Vietnamkrieg
 Barker-Code, Binärcode in der Nachrichtentechnik
 Barker Arroyo, Fließgewässer im San Juan County, New Mexico
 Barker Bank, eine submarine Bank
 Barker Fork, Fließgewässer im Logan County, West Virginia
 Barker Rockhouse Branch, Fließgewässer im Lee County, Kentucky
 Barker Run, Fließgewässer im Cattaraugus County, New York
 Barker Slough, Fließgewässer im Solano County, Kalifornien
 Barker Stream, Fließgewässer im Franklin County, Maine
 Barker Mine, Mine im Campbell County, Wyoming
 Barker Pit, Mine im Larimer County, Colorado

im NRHP gelistete Objekte:
 Barker Building, in Omaha, Nebraska, ID-Nr. 08000605
 Barker Dam, in Twentynine Palms, Kalifornien, ID-Nr. 75000173
 Barker General Store, in Beecher Hollow, New York, ID-Nr. 02000303
 Barker Mill, in Auburn, Maine, ID-Nr. 79000123
 Barker School, in Sandusky, Ohio, ID-Nr. 82001374
 Barker Village Site, in Akron, Ohio, ID-Nr. 78000379
 Barker-Cypress Archeological Site, in Houston, Texas, ID-Nr. 84001753

Siehe auch:
 Barger
 Barker Branch
 Barker Brook
 Barker Channel
 Barker Creek
 Barker Island
 Barker Lake
 Barker Mill Creek